Mecze 1/8 finału Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 wyłoniły cztery pary ćwierćfinałowe. Mecze odbywały się w dniach od 3 do 6 grudnia.

Mecze

Holandia – Stany Zjednoczone 

Zawodnik meczu:
 Denzel Dumfries

Argentyna – Australia 

Zawodnik meczu:
 Lionel Messi

Francja – Polska 

Zawodnik meczu:
 Kylian Mbappé

Anglia – Senegal 

Zawodnik meczu:
 Harry Kane

Japonia – Chorwacja 

Zawodnik meczu:
 Dominik Livaković

Brazylia – Korea Południowa 

Zawodnik meczu:
 Neymar

Maroko – Hiszpania 

Zawodnik meczu:
 Yassine Bounou

Portugalia – Szwajcaria 

Zawodnik meczu:
 Gonçalo Ramos

Linki zewnętrzne 
 FIFA: Strona Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022